Tabaré puede referirse a:

Política 

 Tabaré Aguerre, ingeniero agrónomo y político uruguayo, Ministro de Ganadería para el período 2010 - 2015.
 Tabaré González, político uruguayo, fue intendente interino de Montevideo y director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
 Tabaré Hackenbruch, político uruguayo, Intendente de Canelones entre los años 1985 y 1989 y entre 1995 y 2005.
 Tabaré Hackenbruch Legnani, político uruguayo, hijo del anterior.
 Tabaré Sosa Aguirre, abogado uruguayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay desde 2019.
 Tabaré Vázquez, político uruguayo, 39.º y  Presidente Constitucional del Uruguay en 2005-2010 y 2015-2020 y oncólogo, radioterapeuta.
 Tabaré Viera, político uruguayo perteneciente al Partido Colorado, actual Ministro de Turismo.

Música 

 La Tabaré, grupo musical uruguayo dirigido por Tabaré Rivero.
 Tabaré Arapí, cantante, compositor, escritor, profesor de historia y conductor radial y televisivo uruguayo.
 Tabaré Cardozo, cantante, compositor, murguista y teatrero uruguayo.
 Tabaré Etcheverry, compositor y cantante uruguayo.
 Tabaré Leyton, cantante de tango, compositor y murguista uruguayo.
 Tabaré Rivero, músico, actor, compositor, docente y dramaturgo uruguayo.

Deporte 

 Club Atlético Tabaré, equipo de básquetbol de Montevideo.
 Tabaré González, exfutbolista uruguayo.
 Tab Ramos, nombre con el que es conocido Tabaré Ramos, exfutbolista y entrenador uruguayo naturalizado estadounidense.
 Tabaré Alonso, exfutbolista y entrenador de arqueros uruguayo.
 Tabaré Larre Borges, exbasquetbolista uruguayo.
 Tabaré Silva, exfutbolista y entrenador uruguayo.
 Tabaré Viudez, futbolista uruguayo.

Literatura 

 Tabaré (epopeya), poema nacional del Uruguay, compuesto por Juan Zorrilla de San Martín.
 Tabaré Gómez Laborde, historietista uruguayo, dibujante de la tira Diógenes y el Linyera.
 Tabaré Melogno, historiador uruguayo.
 Tabaré Regules, médico y escritor uruguayo hijo de Elías Regules.

Ópera 

Varias óperas se basan en el poema homónimo de Juan Zorrilla de San Martín:
 Tabaré, ópera de Alfonso Broqua.
 Tabaré, ópera de Arturo Cosgaya Ceballos.
 Tabaré, ópera de Heliodoro Oseguera.
 Tabaré, ópera de Tomás Bretón.

Otros 

 Premios Tabaré, premio que entrega anualmente el diario La República de Uruguay.